Wilhelm Rupprecht ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Rupprecht (Glasmaler) (1886–1963), deutscher Maler und Glasmaler
 Wilhelm Hugo Rupprecht (1881–1970), deutscher Maler und Radierer